Городищенский сельский совет () — входит в состав
Козовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Городище.

История 
 1476 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Городище 
 с. Горбы 
 с. Млинцы

Примечания